YMQ steht für:
 Boeing YMQ-18, militärische Bezeichnung der Boeing A160 Hummingbird, Erprobungsträger für ein vertikal startendes und landendes unbemanntes Luftfahrzeug
 Flughafen Montréal (IATA-Sammelcode), alle Flughäfen von Montréal, Kanada

ymq steht für:
 Qila-Muji (ISO-639-3-Code), Varietät von Muji (Sprache), Lolo-Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung